El término Carcassonne puede hacer referencia a:

 Carcasona, ciudad del sur de Francia.
 Carcassonne, juego de mesa ambientado en la misma ciudad.
 Carcassonne, videojuego basado en el juego de mesa.
 Carcassonne, novela corta escrita por William Faulkner.